

Plaats in Indonesië
 Lontar (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Lontar (Tirtayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Lontar (Sambikerep), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Lontar (Muara Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Lontar, een alternatieve naam voor het eiland Banda Besar, en de hoofdplaats van dit eiland

Palmboom
 Lontar(palm), Borassus

Manuscript
 Lontar (handschrift), palmbladhandschrift bestaande uit lange smalle beschreven repen palmblad, traditioneel gebruikt in Zuidoost-Azië